Aquesta és la llista de ciutats del Perú ordenada per població.

Referències 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm

Ciutats Del Peru